Luigi Monti –  attore teatrale italiano, direttore della Accademia filodrammatica milanese
 Luigi Monti – accademico e diplomatico italiano naturalizzato statunitense 
 Luigi Monti – aviatore italiano
 Luigi Maria Monti – religioso italiano, fondatore della congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione